Nacionalni park Badlands
Badlands (pjesma Brucea Springsteena)
Badlands (1973.)
badlands (reljef)
Big Muddy Badlands
Čuvar pustoši (Badlands Guardian)
Alberta Badlands
Badlands (visoravan), Južna Dakota
Badlands (zaštićena divljina), Južna Dakota
Oregon Badlands (divljinsko područje), Oregon
Elmenteita Badlands
The Badlands, gorje u Kaliforniji
Philadelphia Badlands
Opservatorij Badlands